Der Wyoming State Treasurer gehört zu den konstitutionellen Ämtern des Staates Wyoming. Der Amtsinhaber verwaltet die Finanzen des Bundesstaates, ähnlich einem Finanzminister eines deutschen Bundeslandes.

Liste der Wyoming State Treasurers

Weblinks 
 Website des Wyoming State Treasurer

Einzelnachweise 

!